Garceta puede referirse a alguna de las siguientes aves:

 Ardea alba (garceta grande o garceta blanca);
 Bubulcus ibis (Garceta bueyera, garza ganadera, espulgabueyes, o garza boyera);
 Egretta ardesiaca (garceta negra o garceta azabache);
 Egretta eulophotes (garceta china);
 Egretta garzetta (garceta común);
 Egretta gularis (garceta costera occidental);
 Egretta rufescens (garceta rojiza o garza piquiroja);
 Egretta sacra (garceta de arrecife o garceta costera oriental);
 Egretta thula (garceta nívea);
 Egretta vinaceigula (garceta de garganta roja);
 Mesophoyx intermedia (garza intermedia o mediana).